Op de 59e vrouweneditie van het Australian Open 1984 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 28 november tot en met 9 december 1984.

Toernooisamenvatting 
De Amerikaanse titelverdedigsters Martina Navrátilová en Pam Shriver waren het eerste reekshoofd, en slaagden erin hun titel te verlengen. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Claudia Kohde-Kilsch en Helena Suková in twee sets. Het was hun 44e gezamenlijke titel. Navrátilová had daar­naast zestig eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shriver veertien.

De Nederlandse Marcella Mesker speelde samen met Christiane Jolissaint uit Zwitserland. Zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1984